Kampf um Mariupol kann bezeichnen: 

 Kampf um Mariupol 1919 im Russischen Bürgerkrieg
 Kampf um Mariupol 2014 im Russisch-Ukrainischen Krieg
 Belagerung von Mariupol 2022 im Russisch-Ukrainischen Krieg